Horvátország
 Uljanik sziget a Pólai-öbölben, az Adriai-tenger északi részén
 Uljanik, falu Gerzence községben, Belovár-Bilogora megyében
 Gornji Uljanik, falu Gerzence községben, Belovár-Bilogora megyében